Думата локомотив означава железопътна транспортна машина.

Може да се отнася и до някое от следните понятия.

Футболни клубове

България 
 Локомотив (Бургас) – слят (1981) с „Нефтохимик“
 Локомотив (Варна) – слят (1969 – 1985) със „Спартак“ в ЖСК „Спартак“
 Локомотив (Горна Оряховица)
 Локомотив (Дряново)
 Локомотив (Мездра)
 Локомотив (Пловдив)
 Локомотив (Русе)
 Локомотив (Септември)
 Локомотив (София)
 Локомотив (Стара Загора)
 Локомотив (Тулово)

Другаде 
 Локомотив (Витебск) – Беларус
 Локомотив (Лайпциг) – Германия
 Локомотив (Москва) – Русия
 Локомотив (Нижни Новгород) – Русия
 Локомотив (Тбилиси) – Грузия

Стадиони 
 Локомотив (стадион) – няколко стадиона с това име